Sagres II bezeichnet
 das zweite Schulschiff der Marinha Portuguesa, siehe Rickmer Rickmers (Schiff)
 das aktuelle Schulschiff der Marinha Portuguesa, siehe Sagres (Schiff, 1938)